Albero del drago – nome comune della pianta Dracaena draco
 Albero del drago – figura araldica